Echione () è un personaggio della mitologia greca, nato dai denti di drago seminati da Cadmo.

Etimologia del nome 
Il nome Echione (greco antico: Ἐχίων, gen.: Ἐχίονος), deriva da ἔχις èchis "vipera".

Mitologia 
Quando Cadmo uccise il drago che abitava il territorio dove sarebbe sorta la città di Tebe, seminò i suoi denti nella terra. Da ognuno di essi spuntò un guerriero che andò a formare l'esercito degli Sparti. Cadmo li convinse a combattere tra loro fino a che non ne sopravvissero cinque, ai quali chiese d'aiutarlo a costruire la Cadmea, la rocca difensiva della nuova città di Tebe.

Echione sposò poi la figlia di Cadmo, Agave, e dalla loro unione nacquero un maschio, Penteo, futuro re di Tebe, e una femmina, Epiro. 
Si dice che abbia dedicato un tempio a Cibele in Beozia.

Genealogia

Note

Bibliografia
 

Sparti